Урож:

 Урож — река в России, протекает в Ивановской области.
 Урож — село в Дрогобычском районе Львовской области Украины.